Soud může označovat:
víra, náboženství
 Boží soud, ordál nebo ordálie, zkouška zda dojde k zázraku ve prospěch obviněného
 Poslední soud

civilní soudnictví
 rozsudek
 nález (právo), například nález Ústavního soudu nebo rozhodčí nález
 soud, soudní instituce
 soudy v Česku
 Ústavní soud
 Nejvyšší soud
 Nejvyšší správní soud
 vojenský soud
 Mezinárodní trestní soud
 Mezinárodní soudní dvůr
 Stálý dvůr mezinárodní spravedlnosti
 mimořádné lidové soudy

psychologie
 soud (psychologie) jako kognitivní funkce
 úsudek

kultura
 Poslední soud (Michelangelo) 
 Vojenský soud (Star Trek)

jiné
 posudek, znalecký posudek, závazné stanovisko, expertní nález atd.

Související články 
 Tribunál